Соревнования по плаванию на чемпионате мира 2017 года в Будапеште проходили с 23 по 30 июля. Были разыграны 42 комплекта наград.

Соревнования проходили на построенном к чемпионату мира стадионе — Dagály Swimming Complex.

Медалисты 
* WR — рекорд мира
 =WR — повторение рекорда мира
 CR — рекорд чемпионатов мира

Мужчины

Женщины

Смешанные дисциплины 

*—участвовали только в предварительном заплыве, но тоже награждались
</small>

Медальный зачёт

Мировые рекорды 
В ходе чемпионата было установлено 11 мировых рекордов:
 23 июля —  Сара Шёстрём (Швеция) — 100 м вольный стиль (1 этап эстафеты 4×100 м вольным стилем) — финал — 51,71
 25 июля —  Адам Пити (Великобритания) — 50 м брасс — предварительный заплыв — 26,10
 25 июля —  Адам Пити (Великобритания) — 50 м брасс — полуфинал — 25,95
 25 июля —  Кайли Жаклин Массе (Канада) — 100 м на спине — финал — 58,10
 25 июля —  Лилли Кинг (США) — 100 м брасс — финал — 1.04,13
 26 июля —  сборная США — 4×100 м смешанная комбинированная эстафета — предварительный заплыв — 3.40,28
 26 июля —  сборная США — 4×100 м смешанная комбинированная эстафета — финал — 3.38,56
 29 июля —  Сара Шёстрём (Швеция) — 50 м вольный стиль — полуфинал — 23,67
 29 июля —  сборная США — смешанная эстафета 4×100 м вольным стилем — финал — 3.19,60
 30 июля —  Лилли Кинг (США) — 50 м брасс — финал — 29,40
 30 июля —  сборная США — 4×100 м комбинированная эстафета (женщины) — финал — 3.51,55

Расписание

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований